Дворце (Словенія) — поселення в общині Копер, Регіон Обално-крашка, Словенія.

Населені пункти в Чехії:

 Дворце (Їглава)
 Дворце (Брунталь)